Rosja na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2009 – reprezentacja Rosji podczas czempionatu w Berlinie liczyła 101 zawodników. Zdobyła 13 medali, w tym 4 złote, 3 srebrne i 6 brązowych, zajmując 4. miejsce w klasyfikacji medalowej oraz 2. miejsce w klasyfikacji punktowej (154 pkt.).

45. miejsce w biegu maratońskim zajął Michaił Lemajew (2:21:47), jednak w 2013 został zdyskwalifikowany za doping (nienaturalne parametry krwi w paszporcie biologicznym), anulowano jego wyniki od sierpnia 2009, w tym wynik z mistrzostw świata w Berlinie.

Medale 
 Walerij Borczin –  złoty medal w chodzie na 20 km
 Olga Kaniskina –  złoty medal w chodzie na 20 km
 Siergiej Kirdiapkin –  złoty medal w chodzie na 50 km
 Jarosław Rybakow –  złoty medal w skoku wzwyż
 Julija Zarudniewa –  srebrny medal w biegu na 3000 m z przeszkodami
 Anna Cziczerowa –  srebrny medal w biegu na skoku wzwyż
 Tatjana Lebiediewa –  srebrny medal w skoku w dal
 Antonina Kriwoszapka –  brązowy medal w biegu na 400 m
 Anastasija Kapaczinska, Tatjana Firowa, Ludmiła Litwinowa i Antonina Kriwoszapka –  brązowy medal w sztafecie 4 x 400 m
 Anna Piatych –  brązowy medal w trójskoku
 Aleksiej Zagorny –  brązowy medal w rzucie młotem
 Marija Abakumowa –  brązowy medal w rzucie oszczepem
 Aleksandr Pogoriełow –  brązowy medal w dziesięcioboju

Występy reprezentantów Rosji

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2009
Lekkoatletyka w Rosji